Un arbre de Noël peut faire référence :
 à l'Arbre de Noël (Ardisia crenata), un arbuste ornemental à baies rouges hivernales ;
 au sapin de Noël, une tradition qui consiste à ériger et décorer un sapin ou un épicéa pour les festivités de Noël ;
 à l'arbre de Noël, un type d’évènement d’entreprise organisé peu avant Noël, généralement par un comité d'entreprise, et destiné aux employés et à leur famille ;
 dans l'extraction du pétrole et du gaz naturel, un arbre de Noël désigne un ensemble de vannes, robinets, * * bobines et pièces d'ajustages appliqué sur un puits de pétrole ou tout autre type de puits ;
 dans la tradition locale de ce pays, le pohutukawa est l'arbre de Noël de la Nouvelle-Zélande.

Voir aussi 

 L'Arbre de Noël, roman de Michel Bataille paru en 1967 ;
 L'Arbre de Noël, film franco-italien réalisé par Terence Young, sorti en 1969, librement adapté du roman éponyme.